Непенин — русская фамилия.

Известные носители

А 
 Непенин, Адриан Иванович (1871—1917) — вице-адмирал;
 Непенин, Андрей Григорьевич (1782—1845) — полковник, декабрист;

И 
 Непенин, Иван Владимирович (1851—1909) — генерал-майор;

П

С 
 Непенин, Сергей Яковлевич (1869—?) — начальник военных сообщений при адмирале А. В. Колчаке.

См. также 
Непеин
Непейцыны